Мензіс; Мензис

 Александер Вільям Мензіс (1882 — ?) — шотландський футболіст, нападник.
 Арчибальд Мензис (1754—1842) — британський (шотландський) біолог, ботанік, лікар, хірург, доктор медицини, художник та морський офіцер.
 Вільям Кемерон Мензіс (1896—1957) — американський художник-постановник і артдиректор, який також працював режисером, продюсером і сценаристом.
 Пітер Мензіс — австралійський кінематографіст, відомий роботою над такими блокбастерами, як Міцний Горішок 3: Помирати з піснею, Лара Крофт: Розкрадачка гробниць, Неймовірний Халк і Битва титанів.
 Роберт Мензіс (1894—1978) — австралійський державний та політичний діяч, 12-й Прем'єр-міністр Австралії.
 Стюарт Мензіс (1890—1968) — глава Секретної розвідувальної служби (MI6) в 1939—1952 роках, генерал-майор Збройних сил Великої Британії.
 Тобіас Мензіс (* 1974) — британський актор театру, кіно і телебачення.

 Мензіс Кемпбелл (* 1941) — британський політик, ліберал-демократ.

Див. також 
 Клан Мініс